Сэр Гаве́йн Оркне́йский (, ) — рыцарь Круглого стола, один из центральных персонажей Артурианского цикла, в повествовании был третьим по доблести рыцарем Круглого стола (после Галахада, Персиваля, равный Ланселоту). Сын короля Лота Оркнейского и Моргаузы Тинтагель, племянник короля Артура Пендрагона и потенциальный его наследник. Старший из четырёх оркнейских братьев: Гахериса (который был оруженосцем Гавейна), Гарета Белоручки и Агравейна.

Имя

В разных языках имя Гавейна звучит по-разному. Это имя соответствует валлийскому имени Gwalchmei ap Gwyar, а на латыни он известен как Walwen, Gualguanus, Waluanus, и т.д.; на французском как Gauvain (вариант написания Gauuain в петербургском манускрипте «Роман о Тристане»); а на английском как Gawain. Предполагается, что французская и английская формы происходят от валлийского имени Gwalchmei (Гвальхмаи). Элемент Gwalch означает  "ястреб", что является типичным эпитетом в средневековой валлийской поэзии. Значение mei неясно. Выдвигалось предположение, что этот элемент соотносится с названием месяца май (Mai в современном валлийском), и полностью имя бы переводилось как "Майский ястреб", однако исследовательница Rachel Bromwich считает это маловероятным. Не все учёные принимают теорию о происхождении имени от слова gwalch.

Гавейн (Говен) во французской литературе 
У Кретьена де Труа Говен — авантюрист, баловень судьбы и любимец женщин. Говен стал протагонистом неисчислимой череды авантюрных романов в стихах, таких, как «Рыцарь со шпагой», «Мул без узды», «Гибельный погост» и многие другие. Этот рыцарь как нельзя лучше подходил для приключенческого романа посткретьеновского периода, когда центр тяжести произведения перемещался с моральных проблем на описание приключений как таковых, щедро уснащенных всяческим колдовством и чертовщиной. Говен не был «молодым» героем, какими были, например, Эрек, Клижес или Парцифаль. Он был рыцарем со сложившимся характером, образцовым, но не идеальным. Он был смел и благороден, но в чувствах своих — поверхностен и непостоянен. Он часто влюблялся, но редко по-настоящему любил. Говен кидался очертя голову в приключение не ради любви, не во имя совершенствования своих качеств рыцаря, а лишь из-за неодолимой жажды ещё и ещё раз столкнуться с опасностью.

В романах XIII века именно Говен стал чистым вариантом странствующего рыцаря, вызвав затем нескончаемые подражания. В отличие от романов в стихах о Тристане и Изольде стал персонажем популярного прозаического «Романа о Тристане и Изольде» (1-я редакция ок. 1230 года).

В английской литературной традиции образ Говена получил несколько иную трактовку; пример тому — роман «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь».

Гавейн и Зелёный Рыцарь 

Одно из самых известных приключений сэра Гавейна, описанное в поэме неизвестного автора и переведённое на современный английский Джоном Рональдом Руэлом Толкином.

На Рождество все рыцари и их леди собрались за Круглым Столом в Камелоте. Как всегда, они не приступали к трапезе, пока не услышат о новом достойном приключении. Внезапно в зал на коне въехал рыцарь огромного роста, зелёный с головы до ног, на зелёном коне. Великан пожелал убедиться в доблести хвалёных рыцарей Камелота, и предложил обменяться с любым из них ударами. Вызвавшийся Гавейн отрубил наглецу голову, но тот как ни в чём ни бывало поднял её, сел на коня и велел Гавейну найти его через год в Уэльсе у Зелёной Часовни для ответного удара.

Когда пришел назначенный срок, Гавейн отправился в странствие на поиски Зелёного Рыцаря. Он остановился на ночлег в замке в лесах Вирраля, хозяевами которого были славный рыцарь Берилак и его прекрасная супруга. Дожидаясь назначенного Зелёным Рыцарем дня, Гавейн гостил в замке. Хозяин днём отлучался на охоту, а в это время леди всячески пыталась соблазнить героя. Но остроумный и целомудренный рыцарь ловко уходил от её приставаний, так как был верен рыцарской чести и христианской добродетели. Единственное, чего добилась дама — согласия Гавейна повязать символическую зелёную ленту в её честь.

В день Нового Года Гавейн достиг Зелёной Часовни, и там Зелёный Рыцарь подверг его отвагу испытанию. Он нанёс ответный удар, но лишь оцарапал оркнейца. Затем чудо-богатырь объявил, что он и есть хозяин замка сэр Берилак, а хозяйка — его жена. Истинным испытанием для юного рыцаря было не выдержать удар, а соблюсти чистоту, и он выдержал его с честью. Все это приключение было организовано волшебницей леди Нимуэй, пожелавшей проверить отвагу и честь рыцарей Круглого Стола. (В другой версии, это была фея Моргана, чёрная волшебница и старшая сестра Артура.)

Гавейн и леди Рагнелл 
Однажды на охоте король Артур встретил ужасного великана. Тот пригрозил ему смертью. Артур стал молить о пощаде и великан сказал, что пощадит его, если он ответит на такой вопрос: «Чего больше всего хочет женщина»? Ответ королю подсказала уродливая старуха с условием, что король отдаст её в жены сэру Гавейну. Тот согласился, сыграли свадьбу. Потом старуха заставила Гавейна поцеловать её и после этого превратилась в прекрасную девушку. Через семь лет она ушла в леса и родила от Гавейна сына. Им стал сэр Персиваль Уэльский.

Гибель Гавейна 
Во время гражданской войны Артура и Ланселота, Гавейн и его братья Гахерис и Гарет занимали сторону короля, однако отказались принимать участие в кровопролитии. Гахерис и Гарет пытались умиротворить Ланселота и явились к нему безоружными, но тот в гневе убил обоих, о чём потом сожалел. Гавейн, старший из братьев, поклялся мстить за их убийство, вызвал Ланселота на поединок и был смертельно ранен. Незадолго до своей смерти Гавейн простил Ланселота.

Семейное дерево (по Мэлори)

Образ Гавейна в кино 
Несмотря на обилие легенд о нём, Гавейн на экране представлен слабо. Обычно главными героями картин с его участием становились Артур и Ланселот. Исключение — экранизации поэмы «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь».

 Рыцари круглого стола / Knights of the Round Table (1953; США) режиссёр Ричард Торп, в роли Гавейна - Роберт Эркарт.
 ) (1973)(. Режиссёр — Стивен Викс. Гавейн — Мюррей Хэд, Зелёный рыцарь — Найджел Грин. Эта версия подверглась критике за отход от сюжетной линии поэмы. Например, в фильм включены приключения Гавейна, не описывавшиеся в поэме; также Бертилак и Зелёный Рыцарь там никак не связаны.
 Экскалибур (фильм) (1981) в роли Гавейна Лиам Нисон. В этом фильме персонаж по имени Гавейн не имеет ничего общего с героем легенд: фактически это просто второстепенный рыцарь, названный известным именем.
 «Меч храбреца: Легенда о сэре Гавейне и Зелёном рыцаре» (1984). Режиссёр — Стивен Викс. Гавейн — Майлз О’Киффи, Зелёный рыцарь — Шон Коннери. Сюжет значительно отличается от литературного оригинала.
 «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь» (1991), телефильм. Режиссёр Джон Майкл Филлипс. Гавейн — Джейсон Дарр, Зелёный рыцарь — Малкольм Сторри. Несмотря на ограничения бюджета, это самая близкая к оригиналу экранизация, в речи персонажей используется староанглийский язык.
 Король Артур / King Arthur (2004; США) режиссёр Антуан Фукуа, в роли Гавейна - Джоэл Эдгертон. Поскольку фильм очень далёк от легенд, здесь Гавейн не кельтский воин и племянник короля, а сармат и римский легионер.
 «Туманы Авалона», в роли Гавейна Ноа Хантли. Здесь Гавейн — эпизодический персонаж, но само его существование влияет на сюжет: Моргауза плетёт интриги, надеясь сделать своего сына наследником.
 «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь» (2002), короткометражный мультфильм. Режиссёр Тим Ферни. Гавейн — Джеймс Д’Арси, Зелёный рыцарь — Антон Лессер.
 Мерлин / Merlin (2008-2012; Великобритания), в роли Гавейна - Оуэн Маккен.
 Легенда о Зелёном рыцаре / The Green Knight (2020; США, Ирландия) режиссёр Дэвид Лоури, в роли Гавейна - Дев Патель. Фильм довольно точно следует сюжету поэмы, но при этом сильно меняет образ Гавейна: это не бравый рыцарь, а слабый и колеблющийся человек, не подходящий для подвигов.

Также сэр Гавейн стал одним из главных героев романа Кадзуо Исигуро «Погребённый великан».

Интересные факты 
В 1982 году Международный Астрономический Союз присвоил кратеру на спутнике Сатурна Мимасе наименование Гавейн.

Литература 
Bromwich, Rachel (2006). Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain. University Of Wales Press. ISBN 0-7083-1386-8.

Примечания

Рыцари Круглого стола